A japán Fudzsi hegy angolosan írt neve
 A Fujifilm márkanév rövidítetten használt neve
 A Fuji almafajta